Persones
 Càrmides d'Atenes, home d'estat atenenc
 Càrmides, filòsof romà

Obra
 Càrmides, diàleg de Plató entre Càrmides d'Atenes, Sòcrates i Crítias